Svanlund är ett svenskspråkigt efternamn.

Bärare av namnet 
Jan Svanlund (1941–2011), svensk sportjournalist
Josef Svanlund (1887–1927), svensk målare, tecknare, grafiker och författare
Kylle Svanlund (1921–2003), dansk-svensk konsthantverkare, målare och grafiker
Olle Svanlund (1909–1996), svensk målare, tecknare och grafiker
Oskar Svanlund (född 1997), svensk ishockeyspelare